En linguistique, le redoublement est un procédé morphologique permettant d'exprimer, par la répétition complète ou partielle d'un mot ou d'un de ses morphèmes, un trait grammatical ou bien de créer un nouveau mot par dérivation.
 Dans le milieu scolaire, le redoublement scolaire est le fait pour les élèves de reprendre un niveau de classe au lieu de passer au niveau supérieur.
en musique, par exemple pour les instruments à corde notamment le charango, le redoublement est un mouvement de la main droite très rapide permettant un trémolo sur un accord.